Vereisung steht für:
 allgemein das Ausfrieren von Wasser, die Eisbildung
 Eisbedeckung der Erde, siehe Eiszeitalter
 Eisbildung an Luftfahrzeugen, siehe Flugzeugenteisung
 Schiffsvereisung, Eisbildung an Wasserfahrzeugen
 Ventilvereisung von Atemreglern beim Tauchen als Gefahrenquelle
 Bodenvereisung, Baugrundvereisung, ein Bauverfahren im Tiefbau
 Frostschutzberegnung, eine Frostschutz-Methode in der Landwirtschaft
 Vergaservereisung, im Ansaugkanal des Vergasers eines Benzinmotors
 Kryotherapie, Kältebehandlung zum Beispiel von Warzen
 Kryoläsion, ein Schmerztherapieverfahren mittels gezieltem Frost

Siehe auch:
 Glatteis (Bildung einer Eisschicht am Boden: Winterglätte)